Hova kan have flere betydninger. 

Stednavne:
 Hova (Finland) – en by i Kimito kommune i Finland
 Hova (Sverige) – en by i Gullspångs kommune i Sverige